Der Hamlet Cup 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. August 2000 in Oyster Bay (New York), auf Long Island stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000, wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen und gehörte zur Kategorie der ATP International Series. In der Woche fanden keine weiteren Turniere statt.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Magnus Norman, der seinen Titel in diesem Jahr topgesetzt erfolgreich verteidigen konnte. Er besiegte im rein schwedischen Finale Thomas Enqvist in drei Sätzen. Es war bereits Normans vierter Titel in der Saison 2000 und der elfte Erfolg seiner Karriere.
Im Doppel siegten die ungesetzte Paarung bestehend aus dem US-Amerikaner Jonathan Stark und Kevin Ullyett aus Simbabwe. Sie traten damit die Nachfolge der beiden Franzosen Olivier Delaître und Fabrice Santoro an, die beide dieses Jahr nicht antraten. Es war Starks einziger Saisontitel und der 14. seiner Karriere, für Ullyett der erste der Saison und der achte Titel seiner Karriere. Es war das erste Mal, dass sie in dieser Konstellation ein Turnier für sich entscheiden konnten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 390.200 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 415.200 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Oyster Bay (New York)